Meerut może dotyczyć: 
 Meerut – miasto w północnych Indiach, w stanie Uttar Pradesh, na Nizinie Hindustańskiej
 Meerut – dystrykt w północnych Indiach, w stanie Uttar Pradesh
 Meerut – okręg w północnych Indiach, w stanie Uttar Pradesh